Чемпионат СССР по лёгкой атлетике в помещении 1973 года прошёл 1—4 марта в Москве на зимнем стадионе «Спартак». К соревнованиям на общих основаниях помимо советских спортсменов были допущены иностранные атлеты из социалистических стран. На протяжении 4 дней были разыграны 23 комплекта медалей.

Чемпионат состоялся в третий раз в истории, и три спортсмена смогли выиграть свою дисциплину на каждом из этих первенств. Это олимпийские чемпионы Виктор Санеев (тройной прыжок) и Надежда Чижова (толкание ядра у женщин), а также Валерий Войкин (толкание ядра у мужчин).

В трёх дисциплинах чемпионами стали иностранные легкоатлеты: Тереза Новак выиграла 60 метров с барьерами, Эрика Рудольф — прыжок в высоту, а Вьорика Вискополяну — прыжок в длину.

Командное первенство

Медалисты

Мужчины

Женщины

См. также 
 Чемпионат СССР по лёгкой атлетике 1973
 Чемпионат Европы по лёгкой атлетике в помещении 1973

Литература

Ссылки 
 

Чемпионаты СССР по лёгкой атлетике
Март 1973 года
Спорт в России в 1973 году
Соревнования по лёгкой атлетике в Москве
1973 год в Москве
Чемпионаты СССР в 1973 году
1973 год в лёгкой атлетике